De naam Saloum is verbonden aan een streek in Senegal:
 Saloum (rivier), een rivier in Senegal.
 Sine-Saloum, de delta van de Saloum en sinds 2011 een werelderfgoed.
 Nationaal park van de Saloum-delta, een nationaal park in deze delta.
 Koninkrijk Saloum, een voormalig koninkrijk van het volk de Sérères.